Бобовник:

Название растений:

 , или Бобовник — вид растений рода  семейства 
  — род растений семейства 
 Бобовник — народное название растения Белокрыльник.